Carme (mitologia), una de les amants de Zeus
 Carme (nom), nom propi
 Carme (satèl·lit), satèl·lit de Júpiter
 Toponímia: 
 Carme, municipi de l'Anoia
 barri del Carme (València), barri de València
 carrer del Carme
 Mercat del Carme, mercat de Barcelona desaparegut
 Església del Carme (Manresa), església de Manresa (Bages)
 Església i claustre del Carme (Maó), església de Maó (Menorca)
 Religió: 
 Festivitat de la Mare de Déu del Carme, que se celebra a centenars de municipis
 Orde del Carme, orde religiós mendicant sorgit al voltant del  al mont Carmel (Palestina)
 Mare de Déu del Carme, advocació mariana